

Patronyme 

 Ben Ivory (1982-), chanteur allemand.
 Cameron Ivory (1992-), coureur cycliste australien. 
 .

Prénom

Toponyme 

 Ivory, une commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.

Autres 
Ivory peut aussi désigner :
 Ivory, une marque de produits de soins personnels créée par la société Procter & Gamble ;
 Ivory, le nom de lutte de la catcheuse Lisa Moretti ;
 Ivory, le nom d'un des 2 pistolets de Dante de Devil May Cry ;
 Ivory, la première partie du double album Road Salt de Pain of Salvation ;
 Ivory, le titre d'un film de Andrew W. Chan avec Martin Landau, sorti en 2010.